Pierre de Melgueil peut désigner :
 Pierre de Melgueil, évêque de Maguelone à la fin du .
 Pierre Ier de Melgueil, comte de Melgueil à la fin du .